Светлана Борисовна Каток (род. 1 мая 1947) — советский и американский , профессор Пенсильванского университета.  Нётеровский чтец (2004).

Биография 
Светлана Каток родилась и выросла в Москве, её отец — математик Борис Абрамович Розенфельд.

В 1964 году поступила на мехмат МГУ, в 1969 году успешно его закончила. Однако она не была принята в аспирантуру мехмата, и по приглашению Исаака Моисеевича Яглома поступила в аспирантуру Вечернего металлургического института, а после её окончания некоторое время работала в детском клубе МГУ «Орлёнок».

В 1978 году она эмигрировала в США.
В 1983 году защитила диссертацию в Мэрилендском университете под руководством Дона Цагира (в это время область её научных интересов сместилась от теории динамических систем к теории чисел).
После этого она работала в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, а в 1990 году перешла в университет штата Пенсильвания, получив должность полного профессора в 1993 году.

Oна была ответственным редактором Electronic Research Announcements of the American Mathematical Society с момента основания журнала в 1995 году и до 2007 года, а с 2007 года является ответственным редактором его преемника Electronic Research Announcements in Mathematical Sciences, который публикуется издательством AIMS. В 1996 году она (совместно с Анатолием Катком и А. Г. Кушниренко) основала MASS Program — уникальную для США программу по отбору студентов бакалавриата из разных университетов для обучения в течение одного семестра по специальной программе.

Признание 

 В 2004 году Светлана Каток была  . 
 С 2012 года она является действительным членом Американского математического общества, как и её муж, математик Анатолий Каток.

Книги на русском языке

Примечания 

Женщины-математики СССР
Действительные члены Американского математического общества
Женщины-математики США